Самуэл Аденийи Адегбенро (; род. 3 декабря 1995, Ошогбо, Нигерия) — нигерийский футболист, нападающий клуба «Норрчёпинг».

Карьера 
Родился в городе Ошогбо. Там начал играть в футбол на молодёжном уровне за местный клуб «ФК Прайм». В 2014 году Адегбенро заметили тренеры «Квара Юнайтед», и следующий два сезона своей карьеры Самуэл провел в Премьер-лиге Нигерии.

В феврале 2015 года норвежский «Викинг» объявил о заключении четырёхлетнего контракта с Адегбенро. Его дебют в Типпелиге состоялся 6 апреля 2015 года в игре против «Мьёндалена». А в игре против «Мольде» Самуэл впервые забивает за свою новую команду.

15 августа 2017 году Самуэл подписал четырёхлетний контракт с норвежским «Русенборгом». Свою первую игру за трондхеймцев он сыграл через два дня в матче против «Аякса» в рамках Лиги Европы УЕФА 2017/18, где отметился дебютным голом. А в ответной встрече, которая прошла на стадионе «Леркендал», Адегбенро оформил свой первый дубль за новую команду, чем помог «Русенборгу» пройти в групповой этап.

С 2020 выступает за шведский  «Норрчёпинг». В сезоне 2021 Аллсвенскан-лиги стал лучшим бомбардиром, забив 17 голов.

Достижения

Командные 
«Русенборг»
 Чемпион Норвегии (2): 2017, 2018

Личные 
 Лучший бомбардир Чемпионата Швеции: 2021

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте клуба

Футболисты Нигерии
Игроки ФК «Квара Юнайтед»
Игроки ФК «Викинг»
Игроки ФК «Русенборг»
Игроки ФК «Норрчёпинг»